Гай Сервилий Структ Агала () — римский политический деятель конца V века до н. э.

Агала происходил из патрицианского рода Сервилиев. Его отцом был Квинт Сервилий. О нём ничего неизвестно, кроме того, что он был консулом в 427 году до н. э. Его коллегой был Луций Папирий Мугиллан.

Примечания

Литература